Hatten (Nedersaksen)
Hatten (Bas-Rhin)